Каролін Возняцкі була чинною чемпіонкою, але вирішила не брати участь.
Агнешка Радванська виграла титул, у фіналі перемігши Сімону Халеп з рахунком 7–5, 6–0.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
  Леся Цуренко
  Бояна Йовановські

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Тур WTA 2012
2012, одиночний розряд